Conium strictum är en flockblommig växtart som beskrevs av Leopold Trattinnick. Conium strictum ingår i släktet odörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Odörter
strictum